A Brands Hatch-i brit nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság negyedik futama. A versenyt Brands Hatch-ben rendezték július 18. és 19. között.

Az első versenyen Philipp Eng végzett az első helyen, megelőzve Andy Souceket és Henry Surteest. A másodikon Soucek győzött, Robert Wickens és Mihail Aljosin előtt.

A versenyt beárnyékolta a második versenyen Henry Surteesszel történt halálos baleset. Az első versenyen dobogóra felálló versenyző a balesetben teljesen vétlen volt, ugyanis a pár kanyarral előtte kicsúszó Jack Clarke leszakadó kereke találta el őt, illetve bukósisakját. Az autó ezután minimális lassulással még továbbment, és csak a pálya szélét övező korlát állította meg. Halálát végül nem a korlátnak ütközés, hanem a kerék okozta.

Első időmérő

Második időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Brit
Formula–2-es nagydíjak
F